Подвязье — обезлюдевшая  деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России. Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 15 человек.

География 
Расположена в лесной местности, в 14 км к юго-востоку от села Карамышево и в 48 км к юго-востоку от центра города Пскова.

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Осиновичской волости.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района